Balogh kan som auktorsförkortning betyda:

 Janos Balogh
 Péter Balogh
 Miklós Balogh

Robotskapade auktorsförkortningar